Austria:
 Matrei am Brenner – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land
 Matrei in Osttirol – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz

Zobacz też:
 Matray